Кроненберг — топоним и фамилия.

Места 
 Кроненберг (Лаутереккен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Кроненберг (Нидерланды) :en:Kronenberg (Netherlands)
 Кроненберг (Германия) :en:Cronenberg, Wuppertal

Люди 
 Кроненберг, Дэвид (род. 1943) — канадский кинорежиссёр, сценарист.
 Кроненберг, Дениз (1938—2020) — художник по костюмам, сестра Дэвида Кроненберга.
 Кроненберги:
 Кроненберг, Леопольд (1812—1878) — основатель банкирского дома, отец Станислава и Леопольда Кроненбергов.
 Кроненберг, Станислав Леопольдович (1846—1894) — русско-польский банкир.
 Кроненберг, Леопольд Леопольдович (1849—1937) — барон, банкир, член Государственного совета Российской империи.

См. также 
 Кронеберг
 Kronenbourg